Солтани — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Солтани, Джаханбахш (род. 1951) — иранский актёр и режиссёр.
 Солтани, Мебарек (род. 1982) — алжирский боксёр.
 Солтани, Хосин (1972—2002) — наиболее титулованный алжирский боксёр, чемпион Олимпийских игр 1996 года.
 См. также 
 Солтанов